Pleisterneusslangen (Salvadora), een geslacht van slangen uit de familie van de gladde slangen (Colubridae)
 Salvadora (plant), een geslacht van planten uit de familie van de Salvadoraceae
 Salvadora Medina Onrubia de Botana (La Venus Roja), Argentijns schrijfster, feministe en anarchiste
 Salvadoraans:
 El Salvador, een land in Midden-Amerika
 San Salvador (stad), de hoofdstad van El Salvador